Paul Nelson puede referirse a:
Paul Nelson (1895-1979), arquitecto francés;
Paul Nelson (1936-2006), crítico musical estadounidense;
Paul Nelson (1929-2008), músico y compositor estadounidense;
Paul Nelson, guitarrista y productor discográfico estadounidense.